Вереща́гина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Верещагина, Александра Михайловна (1810—1873) — родственница и близкая знакомая М. Ю. Лермонтова.
 Верещагина, Алла Глебовна (1925—2016) — советский и российский искусствовед, действительный член РАХ.
 Верещагина, Валентина Александровна (1937—2020) — советский и российский биолог, заслуженный профессор Пермского университета.
 
 Верещагина, Ксения Сергеевна (1987—2020) — российская пловчиха.

Топоним 
 Верещагина — деревня в Плесецком районе Архангельской области России.